Skonto bezeichnet

 einen Preisnachlass, siehe Skonto
 einen lettischen Fußballverein aus der Hauptstadt Riga, siehe Skonto Riga (offiziell Skonto Futbola Klubs) 
 eine Sporthalle in der Hauptstadt Lettlands, siehe Skonto Arena

Siehe auch:
 Sconto